

Меканік-Фоллс — місто, штат Мен
 Меканік-Фоллс — переписна місцевість, штат Мен